«Кино-фот» — советский журнал, посвященный кинематографу, выпускавшийся в 1922—1923 годах под редакцией Алексея Гана. Всего вышло 6 номеров журнала.

Политика журнала, в соответствии с эстетической программой конструктивизма, была направлена против игрового кино. По мнению авторов основных публикаций, отразить подлинную действительность могло только документальное кино. Эта позиция сближала журнал с группой «киноков», материалы о деятельности которых здесь регулярно публиковались — в том числе программные манифесты и статьи об отдельных выпусках «Киноправды».

Среди авторов журнала были Владимир Маяковский, Дзига Вертов, Лев Кулешов и другие.

Журналы СССР